Neoramularia är ett släkte av svampar. Neoramularia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neoramularia